Сафін Марат Михайлович був чемпіоном попереднього року, але відмовився від участі через травму.

Роджер Федерер здобув свій другий титул на турнірі, перемігши у фіналі несіяного Маркоса Багдатіса з рахунком 5–7, 7–5, 6–0, 6–2.

Сіяні гравці

Qualifying

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2006 Australian Open Men's Singles draw

2006 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу